Pešina je příjmení následujících osob:

 Ignác Josef Pešina (1766–1808) – český doktor medicíny, profesor zvěrolékařství, odborník na nemoci koní
 Jiří Pešina (*1974) – doktor medicíny, vrcholový manažer ve zdravotnictví, rozhlasový a televizní moderátor, popularizátor medicíny
 Jaroslav Pešina (1912–1992) – historik umění
 Tomáš Pešina z Čechorodu (1629–1680) – český katolický duchovní, dějepisec a spisovatel
 Václav Michal Pešina z Čechorodu (1782–1859) – český kněz, organizátor podpory pro dostavění Svatovítské katedrály

Česká příjmení